Woodson steht für:
 Woodson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte
 Woodson (Arkansas)
 Woodson (Illinois)
 Woodson (Oregon)
 Woodson (Texas)
 Woodson (Virginia)
 Woodson Terrace (Missouri)
 Woodson County, Verwaltungseinheit in Kansas